Pseudotyphula är ett släkte av svampar. Pseudotyphula ingår i familjen Marasmiaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Pseudotyphula